Propp:
 Brian Propp
 Vladimir Jakovlevič Propp
 schema di Propp